Il singolare del torneo di tennis Movistar Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gustavo Kuerten che ha battuto in finale Mariano Puerta 7-6 (7-3), 6-3.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (campione)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Fernando Meligeni (primo turno)
  Fernando Vicente (quarti)
  Franco Squillari (primo turno) 
  Arnaud Di Pasquale (primo turno)
  Sargis Sargsian (primo turno) 
  Gastón Gaudio (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2000
ATP Tour 2000